Уэно () — японская фамилия и топоним:

Топоним Японии 
 Уэно — село.

В Токио
  — район.
 Уэно — парк.
 Уэно — зоопарк.
 Уэно — железнодорожная станция.

Японская фамилия 
 Уэно, Ёсихару (род. 1973) — футболист.
 Уэно, Ёсиэ (род. 1983) — дзюдоистка.
 Уэно, Масаэ (род. 1979) — дзюдоистка.
 Уэно, Хидэсабуро (1872—1925) — профессор сельского хозяйства.
 Хирамацу, Дзюнко (урожд. Уэно; род. 1942) — фигуристка.